Њижна може бити:

 Њижна (Тврдошин), насељено мјесто у округу Тврдошин, Жилински крај, Словачка Република
 Њижна (Пјештјани), насељено мјесто у округу Пјештјани, Трнавски крај, Словачка Република